Серге́й Серге́евич Кара́чинцев (род. 18 мая 1991, Новосибирск) — российский гонщик, выступающий в спидвее и мотогонках на льду. Мастер спорта России международного класса. Чемпион Европы по мотогонкам на льду.

Биография 
Спидвеем занимается с 9 лет, воспитанник новосибирской мотошколы. С 2008 г. выступает за тольяттинскую команду «Мега-Лада» как в мотогонках на льду, так и в классическом спидвее. Дебют в КЧР: 26 июня 2008 г., «Восток» - «Мега-Лада», 1. Г.Лагута, Салливан, Панхай, Карачинцев, первое очко – Р.Иванов, Карачинцев, Харченко, Панхай, итого за гонку 3 (0, 2*, 0), победа «Востока» 47:43.

В ледовом спидвее в 2008-2010 гг. выступал за юниорский состав «Мега-Лады».  В 2010 г. в рамках одного сезона добился золота юниорского чемпионата Европы и серебра взрослого чемпионата Европы.

В сезоне 2010/2011 вернулся в «Сибирь» в рамках КЧР по спидвею, в том же году дебютировал на чемпионате мира, заняв 7 место.

В сезоне 2011/2012 вернулся в тольяттинский клуб, на этот раз во взрослый состав, выиграв с ним золото чемпионата страны и улучшив результат на ЛЧМ – 5 место. В этом же сезоне гонщик выиграл заключительный этап Гран-При во второй день соревнований в Уппсале.

С 2013 г. сосредоточился на выступлениях только в мотогонках на льду. В 2012/2013 г. снова выиграл золото КЧР, в 2013/2014 стал вице-чемпионом Кубка России, повторив успех 2010 г.

Перед сезоном 2014-2015 г. перешёл в стерлитамакский "Каустик". В сезоне 2015 г. одержал победу в личном чемпионате Европы, в КЧР с "Каустиком" занял 4 место. На следующий год перешёл в СК ГК - "Башкортостан", где выиграл золото сезона 2017-18.

Спидвей

Среднезаездный результат

Мотогонки на льду

Мировая серия Гран-При

Примечания 

Родившиеся в Новосибирске
Спидвей-гонщики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1991 году
Родившиеся 18 мая
Гонщики Мега-Лады
Мотогонщики на льду